Nikápoly, város Bulgáriában
 Nyikopol, város Ukrajnában